Чемпиона́т А Ли́ги Литвы по футбо́лу 2013 го́да () — 25-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу, который проходил с 9 марта по 11 октября 2013 года. В турнире выступали 9 клубов, которые сыграли между собой в 4 круга (по 2 раза дома и в гостях).

Матчи транслировала национальная публичная компания LRT на каналах LRT televizija и LRT Lituanica, благодаря последнему их можно было смотреть за рубежом. С начала сезона у Лиги появились новые спонсор, логотип и название «SMScredit.lt A Lyga».

Участники

География соревнования

Стадионы

Тренеры, капитаны и поставщики формы

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Rsssf.com

Чемпионат Литвы по футболу
Литва
Спорт в Литве в 2013 году
Футбол в Европе в 2013 году